Kat (dier), in het bijzonder een wijfjeskat
Vagina, het inwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan
Poesje (theater), een Antwerps poppentheater
een verhalenbundel van de Nederlandse schrijver Midas Dekkers
3-Methylmethcathinon, of 3-MMC, een designerdrug